Luigi Visintainer (1923) – calciatore italiano
 Paolina Visintainer (1865-1942) – religiosa italiana naturalizzata brasiliana